Ivo Andrić je lahko:
 Ivo Andrić, književnik
 Ivo Andrić (naselje) (Bosna in Hercegovina)